

Astronomia
3680 Sasha – asteroide della fascia principale
Cratere Sasha – cratere di Venere

Musica
Sasha – cantante tedesco
Sasha – disc-jockey britannico
Sasha – cantante giamaicana
Sasha – album di Sasha Gradiva del 2003
Sasha – album di Sasha Strunin del 2009

Personaggi
Sasha – personaggio del videogioco Advance Wars: Dual Strike
Sasha – personaggio delle Bratz
Sasha – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco - The Lost Canvas - Il mito di Ade
Sasha – personaggio del manga Pita Ten
Sasha – nomignolo dato all'arma del Grosso nel videogioco Team Fortress 2

Altro
Sasha – variante di trascrizione di Saša, nome proprio di persona russo maschile e femminile

Altri progetti